Фле́тчер () — английская фамилия. Происходит от названия профессии — человека, закрепляющего оперение на стрелы. Известные носители:

 Флетчер, Альфред (1875—1959) — немецкий военный и политический деятель, первый командир объединённого Балтийского ландесвера.
 Флетчер, Брайан (род. 1986) — американский двоеборец и прыгун с трамплина.
 Флетчер, Брендан (род. 1981) — канадский актёр.
 Флетчер, Даррен (род. 1984) — шотландский футболист.
 Флетчер, Декстер (род. 1966) — британский актёр, сценарист и режиссёр.
 Флетчер, Джайлс (1548—1610) — английский посланник в России (1588), автор исследования «О государстве Русском» (1591).
 Флетчер, Джаррод (род. 1983) — австралийский боксёр.
 Флетчер, Дженни (1890—1968) — британская пловчиха.
 Флетчер, Джоанн (род. 1966) — британский египтолог.
 Флетчер, Джеймс (1852—1908) — канадский энтомолог, ботаник и писатель.
 Флетчер, Джозеф (1920—2008) — американский пилот и полярный исследователь.
 Флетчер, Джон (1579—1625) — английский драматург.
 Флетчер, Джон Гулд (1886—1950) — американский поэт-имажист, лауреат Пулитцеровской премии
 Флетчер, Кен (1940—2006) — австралийский теннисист и теннисный тренер.
 Флетчер, Джоэл (род. 1993) — австралийский диджей.
 Флетчер, Луиза (род. 1934) — американская актриса, обладательница премии «Оскар».
 Флетчер, Майли (1868—1959) — канадский стрелок.
 Флетчер, Питер (род. 1953) — английский футболист, нападающий.
 Флетчер, Реджинальд (1885—1961) — британский политик, член Либеральной, позже — Лейбористской партий.
 Флетчер, Роберт — американский бизнесмен, подозреваемый в совершении финансовых преступлений.
 Флетчер, Робин (1922—2016) — британский спортсмен и администратор высшей школы.
 Флетчер, Си Ти (род. 1959) — американский пауэрлифтер, актёр, видеоблогер
 Флетчер, Стив (род. 1972) — английский футболист, выступавший на позиции нападающего.
 Флетчер, Стивен (род. 1987) — шотландский футболист, нападающий.
 Флетчер, Сюзанна Йоланд (более известна как Сюза́нна Йорк; 1939—2011) — британская актриса.
 Флетчер, Том (род. 1985) — британский музыкант: вокалист, гитарист и основатель группы McFly.
 Флетчер, Тэйлор (род. 1990) — американский двоеборец.
 Флетчер, Фрэнк Джек (1885—1973) — американский адмирал периода Второй мировой войны.
 Флетчер, Харольд Рой (1907—1978) — британский ботаник.
 Флетчер, Эллиот (род. 1996) — американский актёр.
 Флетчер, Энди (1961—2022) — британский музыкант, клавишник группы Depeche Mode.
 Флетчер, Энн (род. 1966) — американский кинорежиссёр, актриса, и хореограф.
 Флетчер, Эрни (род. 1952) — американский политик, член Республиканской партии.
 Флетчер, Эшли (род. 1995) — английский футболист.

Составные фамилии
 Тейлор-Флетчер, Гари (род. 1981) — английский футболист.

Персонажи
 Джессика Флетчер — главный персонаж детективного телесериала «Она написала убийство».
 Ферб Флетчер — один из главных героев мультсериала Уолта Диснея «Финес и Ферб».
 Наземникус Флетчер — один из персонажей серии романов «Гарри Поттер»

См. также 
 Флетчер-стрит — односторонняя улица в Нижнем Манхэттене, Нью-Йорк
 Эскадренные миноносцы типа «Флетчер» — тип эскадренных миноносцев, в период Второй мировой войны состоящий на вооружении ВМС США
 «Сержант Флетчер» («Sargent Fletcher») — самолётный подвесной топливный бак
 Убийство Ивонн Флетчер